Real Republicans può riferirsi a diverse squadre di calcio:

Calcio 
  – defunta squadra di calcio di Accra
  – squadra di calcio di Freetown